Fabrice Du Welz, réalisateur belge ; 
 Hans-Peter Welz, athlète autrichien ; 
 Jean Welz, architecte autrichien ;  
 Peter Welz (1963- ), réalisateur allemand ; 
 Peter Welz (1972- ), artiste allemand.

Voir aussi 
 Welzer

Homonymie de patronyme